Adolf Grugger (ur. 11 stycznia 1975) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 99. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1975